Кириллина — женская форма фамилии .
 Кириллина, Лариса Валентиновна (род. 1959) — российский музыковед.
 Кириллина, Светлана Алексеевна (род. 1954) — советский и российский востоковед.
 Кириллина, Степанида Евгеньевна (род. 1990) — российская шашистка.